Math metal (även mathcore) är ett rytmiskt komplex och dissonant stil av metalcore.
Olika band som spelar Math metal: Converge (1990), Coalesce (1994), Botch (1993), och The Dillinger Escape Plan (1997), som utnyttjar extrem talang och komplicerade arrangemang för att skapa en mycket teknisk metal sound.
Dessa var de första banden som började att spela Math metal.
Metalcore
Undergenrer till metal